Puiseux ist:

Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Puiseux (Ardennes) im Département Ardennes
 Puiseux (Eure-et-Loir) im Département Eure-et-Loir

mit Namenszusatz:
 Puiseux-en-Bray im Département Oise
 Puiseux-en-France im Département Val-d'Oise
 Puiseux-en-Retz im Département Aisne
 Puiseux-le-Hauberger im Département Oise
 Puiseux-Pontoise im Département Val-d'Oise

Familienname folgender Personen:
 Pierre Puiseux (1855–1928), französischer Astronom
 Robert Puiseux (1892–1991), französischer Manager (Michelin)
 Victor Puiseux (1820–1883), französischer Mathematiker

Außerdem:
 Puiseux (Mondkrater), benannt nach Pierre Henri Puiseux

Siehe auch:
 Puisieux